Hertog, Engelse benaming voor een adellijke titel

Duke (Genesis), een album van de band Genesis
Duke (musicus), een Brits artiest uit de jaren 90
Duke Nukem (computerspelserie), een computerspellenreeks
Duke (strip), een Belgische stripreeks
Duke University, een Amerikaanse universiteit
Charles Duke, een Amerikaans astronaut
Vernon Duke, een Amerikaans/Russisch componist
Duke (2019), een Amerikaanse film uit 2019

Zie ook 
 The Duke (doorverwijspagina)